Butbul ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Butbul (* 1990), israelischer Fußballspieler
 Martha Margit Butbul, (* 1946), österreichische Sängerin und Unternehmerin, siehe Jazz Gitti
 Shlomit Butbul (* 1965), österreichisch-israelische Schauspielerin und Sängerin
 Tohar Butbul (* 1994), israelischer Judoka